Палаккад:

 Палаккад — город в штате Керала, Индия.
 Палаккад — округ в штате Керала, Индия.